Bundestagswahlkreis 57 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Uckermark – Barnim I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I (2009)
 Bundestagswahlkreis Uckermark – Barnim I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Erftkreis I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Euskirchen – Erftkreis I (1976) 
 Bundestagswahlkreis Bergheim (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Bremen-Ost (1949 bis 1961)